Ахапкин — русская фамилия. Известные носители:

 Ахапкин, Константин Николаевич (род. 1954) — советский легкоатлет-многоборец.
 Ахапкин, Фёдор Александрович (1924—1947) — участник Великой Отечественной войны.